Die Abkürzung RWO steht für:
 Rot-Weiß Oberhausen, ein Fußballverein aus Nordrhein-Westfalen
 Raiffeisen Warenhandel Ostwestfalen eG, eine Agrargenossenschaft mit Sitz in Rietberg
 Real Welt Objekte, siehe Smallworld GIS
 Rymes With Orange, eine Rockband aus Vancouver, Kanada

RWO